Красногвардійськ — назва міста Булунгур до початку 1990-х років.
 Красногвардійськ — назва міста Гатчина в 1929—1944 роках.

Див. також 
 Красногвардійське (значення)
 Красногвардійська (значення)
 Червона гвардія (значення)